Binyon ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Binyon (1905–1978), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Laurence Binyon (1869–1943), englischer Dichter, Dramatiker und Kunsthistoriker